Piero Medicejský může být:

 Piero di Cosimo de' Medici (1416–1469) – vladař Florencie v letech 1464 až 1469
 Petr Medicejský (1472–1503) – vladař Florencie v letech 1492 až 1494
 Pietro de’ Medici (1554–1604) – syn Cosima I. Medicejského